«Флэш» () — американский телесериал, транслируемый каналом The CW и разработанный Грегом Берланти, Эндрю Крайсбергом и Джеффом Джонсом. Основан на супергерое DC Comics по прозвищу Флэш (Барри Аллен), который был создан Робертом Кнайгером, Джоном Брумом и Кармином Инфантино. Сюжетно является спин-оффом сериала «Стрела» и происходит в той же вселенной.

Премьера пилотного эпизода состоялась 7 октября 2014 года с рекордными для канала рейтингами.
21 октября 2014 года, после трансляции всего двух эпизодов, сериал был продлён на полный сезон. 11 января 2015 года канал продлил сериал на второй сезон, который стартовал 6 октября 2015 года. 11 марта 2016 года сериал был продлён на третий сезон. 8 января 2017 года сериал продлили на четвёртый сезон. 2 апреля 2018 года сериал был продлён на пятый сезон. 1 февраля 2019 года сериал был продлён на шестой сезон. 7 января 2020 года сериал был продлён на седьмой сезон. Из-за пандемии коронавируса во всем мире, шестой сезон будет состоять не из привычных 22-23 серий, а из 19 серий. Об этом сообщил сам Грант Гастин в одном из интервью. Премьера седьмого сезона состоялась 2 марта 2021 года. 4 февраля 2021 года телеканал CW продлил сериал на восьмой сезон. Его премьера состоялась 16 ноября 2021 года. 22 марта 2022 года телесериал был продлен на девятый сезон. 1 августа 2022 года стало известно что девятый сезон станет последним в истории сериала. Премьера девятого сезона состоится 8 февраля 2023 года.

4 февраля 2016 было официально объявлено, что Флэш из телесериала появится в сериале «Супергёрл». Кроссовер состоялся 28 марта 2016. А 28 ноября 2016 состоялся кроссовер, где приняли участие Супергёрл, Зелёная стрела и Легенды. Они все вместе противостояли Доминаторам (пришельцам).

Сюжет 
В детстве Барри Аллен стал свидетелем убийства своей матери, в котором несправедливо обвинили его отца. Работая криминалистом, Аллен пытается раскрыть правду об убийстве матери, что приводит его к ускорителю частиц ученого Харрисона Уэллса. После взрыва ускорителя частиц в Аллена попадает молния, из-за чего он впадает в кому на 9 месяцев. Проснувшись, он узнаёт, что имеет способность двигаться на сверхчеловеческих скоростях.

Актёры и персонажи

Производство

Развитие идеи 
30 июля 2013 года было объявлено, что создатели сериала «Стрела» Грег Берланти и Эндрю Крайсберг, режиссёр пилотного эпизода «Стрелы» Дэвид Наттер и сценарист из DC Comics Джефф Джонс разработают для канала The CW новый сериал о Флэше, который должен детально рассказать историю Барри Аллена. После этого объявления Крайсберг подтвердил, что Барри Аллен первоначально появится в трех эпизодах — сценаристами всех этих эпизодов станут Берланти, Крайсберг и Джонс — второго сезона «Стрелы», при этом последний, третий, эпизод с его появлением будет служить встроенным пилотным эпизодом нового сериала. Также Крайсберг добавил, что Барри будет судмедэкспертом, а появление у него сверхсил будет вполне реалистичным и обоснованным. Джонс заявил, что персонаж Флэша будет соответствовать его аналогу из комиксов, включая фирменный красный костюм, и не станет «жалкой имитацией». Крайсберг уточнил: «Никаких тренировочных костюмов или странных кодовых названий: это действительно будет Флэш». После исследования наилучшего изображения молниеносной скорости Флэша, Джонс сказал, что это будет привычное всем «объятое светом пятно».

Барри, в конечном итоге. появился в двух эпизодах «Стрелы». Руководители канала The CW были очень впечатлены рейтингами обоих эпизодов, Это позволило творческой группе разрабатывать историю Барри Аллена и его мир, независимо от размера бюджета. Традиционный пилотный эпизод был заказан 29 января 2014 года, его сценарий написали Берланти, Крайсберг и Джонс, а режиссёром стал Наттер. В мае 2014 года было объявлено, что Стивен Амелл появится в роли Стрелы в пилотном эпизоде. 8 мая 2014 года канал заказал стандартный сезон из 13 эпизодов, в сентябре, после подтверждения от руководителей канала, добавилось ещё три эпизода, а заказ ещё 7 дополнительных эпизодов был подтвержден ещё через месяц, в результате чего полный первый сезон будет состоять из 23 эпизодов.

С началом производства второго сезона на пост нового шоураннера и исполнительного продюсера сериала была выдвинута кандидатура Габриэль Стэнтон, сценариста «Стрелы» и «Дурнушка». Стэнтон также была сценаристом и продюсером-консультантом финала первого сезона. Однако вскоре прошёл слух, что через неопределённое время Крайсберг вернётся в проект в качестве единственного шоураннера. В начале 2016 года, после выхода эпизода «Потенциальная энергия», было подтверждено, что Стэнтон больше не связана с шоу.

Разработка и дизайн костюма 
Костюм Флэша был разработан Колин Этвуд, которая также работала над костюмом Стрелы. Разработка включает основную цветовую гамму «бургундский красный», шлем с маской и золотистый оттенок некоторых деталей костюма. и прошла несколько корректировок прежде, чем её занесли в компьютер для съемки пилотного эпизода. Сделанный прежде всего из кожи, костюм содержит вставки из свободно растягивающихся материалов, чтобы Гастин мог спокойно нагибаться и двигаться. Первоначально Гастину требовалось 40 минут, чтобы влезть в свой костюм, так как, согласно первоначальному дизайну, маска застегивалась на лице и крепилась к нему специальным гримёрным клеем. К 8 эпизоду проектировщики изменили дизайн шлема так, чтобы маска легко обтягивала лицо и не сползала, что позволило сократить время переодевания до 15 минут.

Съёмки 
Съемки пилотного эпизода начались в марте 2014 года, в качестве места съемок был выбран Ванкувер и его окрестности, а также некоторые сцены снимались в Портленде. О том, как производились съемки для «Флэш против Стрелы», Гастин отметил: «Когда снималась „Флэш против Стрелы“, то, что вы видите — это то, что вы получаете, когда ими действительно уже все сделано. Мы делаем много записей различных мест, в которых мы должны сражаться, но во время съемок они пустуют, а нас они уже вставляют на посте (то есть на этапе пост-продакшна). А ещё были сражения. Я должен был делать все медленно, затем создатели говорили увеличить скорость, а в это время остальные люди должны были застыть, пока я продолжаю двигаться. Затем я должен был покинуть поле зрения. То, что мы тогда делали, действительно утомляло. Они изучали особенности движений при борьбе и снимали её с замечательных ракурсов, и вот вы видите то, что, в конце концов, получается».

Музыка 
Блэйк Нили, композитор телесериала «Стрела», вернулся на пост композитора во время съемок спин-оффа. Ранее он написал тему Барри Аллена для эпизодов «Учёный» и «Три призрака», эпизодов телесериала «Стрела». По словам композитора: «Она должна отличаться от того, что было в „Стреле“]… но не настолько, чтобы не вписываться в общую вселенную сериалов… она должна быть в стиле, перекликающемся со стилем музыки „Стрелы“». 18 декабря 2014 года лейбл WaterTower Music выпустила подборку музыкальных треков из серии кроссоверов «Флэш против Стрелы», а также, в качестве бонусов, добавила в эту подборку два трека из финалов полусезона «Флэша» и «Стрелы». Саундтрек к первому сезону вышел 16 октября 2015 года в виде набора из 2 дисков, ко второму — 22 июля 2016 года в цифровом формате, 26 июля 2016 года на CD.

Звуковые эффекты 
Звуковыми эффектами для сериала занимался Марк Камперелл. Чтобы воссоздать сверхскорость Барри были использованы звуки грома, электричества, пролетающего самолёта, шаровых молний, различные гудки. Как утверждает Марк, «Мой подход к звучанию способности Флэша должен учитывать его по-настоящему агрессивное „вождение“. Это, конечно, не означает, что я использовал звук проезжающей машины. Я имею в виду, что когда я писал звуковые эффекты, я думал обо всём этом как о молниеносной уличной гонке».

Эпизоды

Показ 
Первый показ пилотного эпизода фактически состоялся в июле 2014 года на San Diego Comic-Con International, где его показали в одной группе с новинками от Warner Bros. Television и DC Entertainment. Официально же премьера этого эпизода состоялась 7 октября 2014 года, когда пилотный эпизод был показан на канале The CW и впоследствии сериал выходил в телевизионном сезоне 2014-15 гг.. Второй эпизод был показан 9 октября на New York Comic Con, в качестве бонуса тем, кто посмотрел пилотный эпизод в Сан-Диего. 28 октября 2014 года стартовал показ в Великобритании, 3 декабря 2014 года — в Австралии.

Критика 

Обозреватель IGN Джесси Шедин так прокомментировал дебют Гастина в роли Барри Аллена в телесериале «Стрела»: «У Гастина никогда ранее не было главных ролей. Его неловкое, даже неуклюжее, взаимодействие с Фелисити выглядит мило, но у меня не осталось впечатлений, что он мог или должен был получить отдельный сериал». В итоге, позже Шедин смягчился, но только тогда, когда «глупая социальная неловкость» уменьшилась, а акцент был сделан на его «остром научном складе ума».

Критический веб-сайт Rotten Tomatoes дал сериалу 96 % свежести со средней оценкой 7,4/10 на основе 55 обзоров. Согласно веб-сайту: «Флэш привлекает своей целенаправленно легкой атмосферой, превращающей его в телесериал о супергерое, который понравится как поклонникам жанра, так и новым зрителям». Сайт Metacritic выводит среднюю оценку 73 из 100 на основе 27 обзоров, отметив сериал как имеющий «в целом благоприятные отзывы». Обозреватели IGN Эрик Голдман и Джошуа Ель похвалили тенденции, имеющиеся в сериале, и написали отзыв после показа пилотного эпизода для прессы. Голдман и Ель выгодно сравнили его со «Стрелой», отметив что «Флэш» уверенно делает успехи, чем «Стрела», по их мнению, похвастаться не может. По мере приближения финала первого сезона отзывы становились всё более положительными. Ноэль Мюррей из A.V.Club оценил весь сезон на B+, похвалив сюжетную составляющую, актёрскую игру и качество спецэффектов, а также смелость сериала в плане влияния комиксов, чего в других адаптациях обычно не наблюдается. Скотт Вон Довиак, пишущий для Entertainment Weekly дал каждому эпизоду положительный отзыв, а финал сезона наградил «совершенной» оценкой A. назвав его «более чем удовлетворительным» и рекомендованным для «показа исходного материала в увлекательной манере, с чем справились немногие адаптации комиксов». Критик особо отметил эмоциональную составляющую, актёрскую игру, кульминацию и многочисленные пасхалки, имеющиеся в сюжете. Второй сезон на сайте Metacritic получил 81 балл из 100 на основе 4 обзоров, что соответствует «всеобщему признанию».

ТОП-10 от критиков 

{| class="collapsible collapsed"
! style="width:14em; background:#C4C3D0; text-align:left"| 2014
|-
| colspan=|
 № 7 NPR
 № 7 Omaha World-Herald
 № 10 Film School Rejects
|}

 Рейтинги 
Первый эпизод увидели 4,8 миллиона телезрителей, и он имел рейтинг 1,9 в возрастном диапазоне от 18 до 49, что делало его самой популярной премьерой канала The CW со дня выхода пилотной серии «Дневников вампира» в 2009 году. Также это была вторая по популярности премьера за всю историю канала (на первом месте «Беверли-Хиллз, 90210»), и третья по рейтингу в возрастном диапазоне от 18 до 49. Согласно рейтингу Live + 7 day пилотный эпизод посмотрели в общей сложности 6.8 миллионов зрителей, в результате чего телесериал стал самой популярной премьерой канала The CW и премьерой с самым высоким рейтингом среди мужчин 18-34 лет (2.5 рейтинга). Это побило предыдущий рекорд по количеству просмотров телевизионного шоу, установленный в 2007 году финалом 8 сезона шоу «Топ-модель по-американски» (6,69 миллионов). Кроме того, по последним подсчетам, включая просмотры из различных источников и исключив повторные пересмотры пользователями Интернета, за две недели после премьеры 7 октября 2014 года пилотный эпизод увидело порядка 13 миллионов человек.

Канадскую премьеру увидело 3,11 миллионов зрителей, что делает его самым популярным показом той ночи и вторым по популярности на неделе трансляции. В Великобритании премьера заняла 4 место согласно рейтингу недели и 11 место — рейтингу месяца, её посмотрели 1,53 миллиона зрителей. Note: The ratings must be searched for. Версия для отложенного просмотра набрала 82 000 просмотров, а премьера в Австралии стала самой популярной телепередачей платного ТВ, её посмотрело 129 000 пользователей.

 В других медиа 

 Цифровые комиксы 
«Флэш: Сезон Ноль» (), авторами сценария которого выступили Крайсберг, Брук Айкмайер и Кэтрин Волкзак, а художниками — Фил Хестер и Эрик Гэпстур, сюжетно располагается между событиями пилотного эпизода и событиями второго эпизода. Крайсберг заметил: «Барри [уже] будет Флэшем, у него будет своя команда, все будет происходить в том мире, и мы [таким образом] представим новых злодеев, которых вы не увидите в сериале. Будет похоже на те самые „изюминку“, юмор и зрелищность, какие видите при просмотре Флэша». Комикс продемонстрирует весь актёрский состав телесериала, плюс новых негодяев, группу артистов цирка, которые получили сверхсилы в результате взрыва ускорителя Лаборатории СТАР. Также появляется группа во главе с Мистером Блиссом, персонажем, который недавно появился в комиксах о Стармене. Комикс выходит в цифровом формате каждые две недели, начиная с 8 сентября 2014 года, а первый физический выпуск вышел 1 октября.

 Мини-сериал 
19 апреля 2016 года состоялась премьера веб-сериала «Хроники Циско» () производства AT&T. Карлос Вальдес и Бринти Олдфорд вернулись к своим ролям Циско Рамона и Шоны Баэз соответственно.

Циско задержался в лаборатории допоздна, пытаясь сделать костюм Барри пуленепробиваемым. Внезапно срабатывает тревога — в С. Т. А. Р. Лабс проник мета-человек. Как оказалось, в лабораторию решила Шона Баэз / Пик-а-бу. По её словам, она хочет себе оружие, подобное тому, какое Циско смастерил для Золотого глайдера, Капитана Холода и Тепловой волны. Когда Рамон отказывает ей, она стреляет в него. Циско выживает благодаря тому, что совершенно случайно выяснил. что недостающий компонент пуленепробиваемого материала — газировка, которую он пролил себе на рубашку. Циско пытается запереть Шону в камере ускорителя частиц. но вместо этого оказывается там сам. Через мгновение он просыпается в лаборатории, будто ничего и не было, но неожиданно он находит на полу ту самую пулю, которая чуть не убила его.

 Видеоигры 
Версия Флэша из сериала была реализована в различных играх на основе комиксов DC. В мобильной версии Injustice: Gods Among Us игрокам доступны Флэш и Обратный Флэш из сериала как альтернативные скины для Флэша. В игре Lego Dimensions в качестве скрытой локации используется здание С. Т. А. Р. Лабс, имеющее ту же архитектуру, что и в шоу.

 Книги 
29 ноября 2016 года издательство Titan Books выпустило связанный с сериалом роман Сьюзан и Клэя Гриффинов Flash: The Haunting of Barry Allen (). События романа происходят после того, как Барри Аллен закрыл сингулярность над Централ-сити. Через некоторое время он обнаруживает, что его способности выходят из-под контроля, и супергерой вынужден обратиться к человеку по имени Оливер Грин, но в итоге вынужден иметь дело по крайней мере с пятью своими врагами, включая Дудочника, Погодного волшебника и Пикабу. На 28 марта 2017 года запланирован выход продолжения данной книги: Arrow — A Generation of Vipers'' ().

Награды и номинации

Издания на DVD и Blu-Ray

Вселенная Стрелы и Мультивселенная DC 

В январе 2015 года президент The CW Марк Педовиц объявил о том, что они намерены делать кроссоверы «Стрелы» и «Флэша» ежегодно, а также было объявлено, что каналом The CW готовится к выпуску новый сериал, который должен рассказать историю супергероини Виксен и который должен выйти на канале CW Seed в конце 2015 года. Кроме того, предполагалось, что Виксен должна появится в одном из эпизодов «Стрелы» или «Флэша». В феврале 2015 года сообщалось, что канал The CW обсуждал идею телесериала-спин-оффа «Флэша» и «Стрелы», который рассказал бы о приключениях команды супергероев и мог бы выйти в перерыве между полусезонами 2015—2016 гг. Берланти и Крайсберг выступили бы в качестве исполнительных продюсеров вместе с Гуггенхаймом и Сарой Шечтер. Потенциальный сериал должен был рассказать о некоторых персонажах, встречающихся как в телесериале «Флэш», так и в телесериале «Стрела». 7 мая 2015 года новый телесериал официально получил новое имя — «Легенды завтрашнего дня DC», или, для краткости, «Легенды завтрашнего дня».

Во втором сезоне телесериала «Флэш» основной аркой является существование мультивселенной. Также была представлена Земля-2, на которой существуют двойники персонажей сериалов Вселенной Стрелы (или Земли-1), а также Джей Гаррик (Флэш Земли-2) и Зум. В серии того же сезона «Добро пожаловать на Землю-2», в сцене, где Флэш и его союзники проходят туннель между различными версиями Земли можно увидеть Мелиссу Бенойст в образе Супергёрл (из одноимённого сериала 2015 года) и Джона Уэсли Шиппа как Барри Аллена из сериала о Флэше 1990/91 года (что намекает, что события этих сериалов происходят в параллельных Земле-1 мирах). В первом сезоне сериала «Супергёрл» состоялся кроссовер с сериалом «Флэш» под названием «Лучшие в мирах» (премьера состоялась 28 марта 2016 года на канале CBS): по сюжету Барри Аллен с Земли-1, испытывая устройство на базе тахионного ускорителя, пробивает барьер между мирами и прибывает на Землю Супергёрл. Циско определил эту вселенную как Землю-38.

Примечания

Ссылки 
 

 
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы о супергероях
Драматические телесериалы США
Экшен-телесериалы США
Приключенческие телесериалы США
Мистические телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы о путешествиях во времени
Телесериалы о параллельных вселенных
Телесериалы Warner Bros. Television
Программы телеканала The CW
Телесериалы о двойниках